Мараба (порт. Marabá) — многозначный термин.

 Мараба — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пара.
 Мараба — микрорегион в Бразилии, входит в штат Пара.
 Мараба — кофе, который выращивается в области Мараба на юге Руанды.
 Мараба, Уилсон — кенийский бегун на средние дистанции, который специализируется в беге на 3000 метров с препятствиями.